Daniil Medvedev var regerande mästare, men han förlorade i kvartsfinalen mot Roberto Bautista Agut.

Novak Djokovic vann titeln efter att ha besegrat Milos Raonic med 1–6, 6–3, 6–4 i finalen.

Seedning

 Novak Djokovic (Mästare)
 Dominic Thiem (Andra omgången)
 Daniil Medvedev (Kvartsfinal)
 Stefanos Tsitsipas (Semifinal)
 Alexander Zverev (Andra omgången)
 Matteo Berrettini (Tredje omgången)
 David Goffin (Tredje omgången)
 Roberto Bautista Agut (Semifinal)
 Diego Schwartzman (Andra omgången)
 Andrej Rubljov (Första omgången)
 Karen Khachanov (Tredje omgången)
 Denis Shapovalov (Andra omgången)
 Cristian Garín (Första omgången)
 Grigor Dimitrov (Andra omgången)
 Félix Auger-Aliassime (Andra omgången)
 John Isner (Tredje omgången)

Lottning

Finaler

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Kvalturnering

Seedning

  Gilles Simon (Kvalificeringsmatch)
  Jérémy Chardy (Första kvalomgången)
  Pablo Cuevas (Första kvalomgången)
  Aljaž Bedene (Kvalificerad)
  Juan Ignacio Londero (Första kvalomgången)
  Steve Johnson (Första kvalomgången)
  Jordan Thompson (Kvalificeringsmatch)
  João Sousa (Första kvalomgången)
  Radu Albot (Första kvalomgången)
  Mikael Ymer (Första kvalomgången)
  Egor Gerasimov (Första kvalomgången)
  Kwon Soon-woo (Kvalificeringsmatch)
  Ričardas Berankis (Kvalificerad)
  Jannik Sinner (Första kvalomgången)
  Attila Balázs (Första kvalomgången)
  Cameron Norrie (Kvalificerad)
  Federico Delbonis (Första kvalomgången)
  Gianluca Mager (Första kvalomgången)
  Laslo Đere (Första kvalomgången)
  Thiago Monteiro (Kvalificeringsmatch, drog sig ur)
  Márton Fucsovics (Kvalificerad)
  Dennis Novak (Kvalificeringsmatch)
  Stefano Travaglia (Första kvalomgången)
  Yūichi Sugita (Första kvalomgången)

Kvalificerade

  Sebastian Korda
  Emil Ruusuvuori
  Ričardas Berankis
  Aljaž Bedene
  Mackenzie McDonald
  Márton Fucsovics
  Salvatore Caruso
  Cameron Norrie
  Marcos Giron
  Lloyd Harris
  Jeffrey John Wolf
  Norbert Gombos

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Kval 7

Kval 8

Kval 9

Kval 10

Kval 11

Kval 12

Referenser
Lottning
Kvallottning

Western & Southern Open 2020 – Herrsingel
Herrsingel